Buara (Karanganyar)
 Buara (Ketanggungan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing